Змагання з боксу у ваговій категорії до 51 кілограм серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли з 5 по 9 серпня. У них взяли участь 12 спортсменок з різних країн.

Призери

Розклад

Змагання 
{{Турнір16Пропуски
|RD1=Перший раунд
|RD2=Четвертьфінали
|RD3=Півфінали
|RD4=Фінал
|team-width=320
|RD1-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Олена Савельєва|RUS|2012|літніх}} |RD1-score03=12
|RD1-team04= |RD1-score04=9
|RD1-team05= |RD1-score05=14
|RD1-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Карла Магліокко|VEN|2012|літніх}} |RD1-score06=15
|RD1-team11= |RD1-score11=14
|RD1-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Мері Ком|IND|2012|літніх}} |RD1-score12=19
|RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Стойка Петрова|BUL|2012|літніх}} |RD1-score13=23
|RD1-team14= |RD1-score14=11
|RD2-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Жень Цаньцань|CHN|2012|літніх}} |RD2-score01=12
|RD2-team02= |RD2-score02=7
|RD2-team03= |RD2-score03=16
|RD2-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Марлен Еспарза|USA|2012|літніх}} |RD2-score04=24
|RD2-team05= |RD2-score05=6
|RD2-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Мері Ком|IND|2012|літніх}}  |RD2-score06=15
|RD2-team07= |RD2-score07=7
|RD2-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Нікола Адамс|GBR|2012|літніх}} |RD2-score08=16
|RD3-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Жень Цаньцань|CHN|2012|літніх}} |RD3-score01=10
|RD3-team02= |RD3-score02=8
|RD3-team03= |RD3-score03=6
|RD3-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Нікола Адамс|GBR|2012|літніх}} |RD3-score04=11
|RD4-team01= |RD4-score01=7
|RD4-team02=